Hlyboka Balka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Hlyboka Balka (Reschetyliwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka
 Hlyboka Balka (Snamjanka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Snamjanka